Поп Димо е български униатски духовник и просветен деец от Южна Македония.

Биография 
Поп Димо е роден в град Енидже Вардар, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Оглавява движението за Българско възраждане в града, който обаче поради преследване от страна на митрополит Никодим е принуден да приеме униатството. В дарен от него имот през 1859 година започва строежът на униатската църква „Св. св. Петър и Павел“. Той служи в нея до смъртта си, след което е наследен от зет си Стоян Мокрев. Внук на поп Димо е българският учител Григор Мокрев.

Бележки 

Родени в Енидже Вардар
Български духовници от Македония
Български католически духовници
Църква на съединените с Рим българи